Может означать:
«Шаклеин-Березин-Крепостнов» - «группировка ШБК»
Швейцарская Банковская Корпорация